Баданин — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 Баданин, Алексей Васильевич (в монашестве Митрофан; род. 1953) — епископ Русской православной церкви, епископ Североморский и Умбский.
 Баданин, Александр Николаевич (более известен как Александр Вологодский; 1846—1913) — иерей при Вознесенской церкви г. Вологды (1846—1913).
 Баданин, Василий Иванович (1920—1994) — красноармеец Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Баданин, Роман Сергеевич (род. 1976) — российский журналист, основатель и главный редактор издания «Проект», ранее возглавлял сайт издания «Forbes Russia» как шеф-редактор, информационное агентство «РБК» и телеканал «Дождь» как главный редактор.

